Зедделер () — фамилия.

Известные носители:
 
 Зедделер, Александр Логгинович — внук.
 Зедделер, Николай Николаевич — живописец и график, деятель революционного движения, разведчик. Барон по происхождению.

См. также 
 Зедделер — дворянский род.